Суперкубок Естонії з футболу 2010 — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 березня 2010 року між чемпіоном Естонії Левадією та володарем кубка Естонії Флорою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2010
Естонія
Спортивні змагання в Таллінні